Skeuothek ist

 die Skeuothek des Philon, von dem Architekten Philon von Eleusis entworfenes und um 330 v. Chr. errichtetes Flottenarsenal im Athener Hafen Piräus

Siehe auch:
 Navalia, bei den Römern sowohl Schiffshäuser als auch Werftanlagen